Pitchfork & Lost Needles – album zespołu Clutch, wydanym w lipcu 2005 roku. Album zawiera debiutanckie cztery piosenki z dema Pitchfork, uzupełniony o niepublikowane utwory i dwa utwory odrzucone z albumu Robot Hive/Exodus.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 2005
Albumy Megaforce Records